Union des classes moyennes, een Belgische beroepsorganisatie
 Universidad Católica del Maule, een katholieke universiteit in de Chileense stad Talca
 Universidad Complutense de Madrid, een openbare universiteit in de Spaanse stad Madrid
 Universidad de la Ciudad de Manila, een openbare universiteit in de Filipijnse stad Manila
 Universiteit van Californië - Merced, een openbare universiteit in de Amerikaanse staat Californië
 University College Maastricht, een liberal arts college in de Nederlandse stad Maastricht